Con il nome Diana Gonzaga sono conosciuti i seguenti personaggi:

 Diana Folch de Cardona Gonzaga (1531-1559), contessa consorte di Sabbioneta
 Diana Campolongo Gonzaga (1580-1640), sposò Andrea Gonzaga (1580?-1640), barone di Joggi
 Diana Gonzaga (1645-1730), duchessa consorte di Cirella e Majerà